Ля́шки — село в Україні, Лебединському районі Сумської області.
 Ляшки — село у Польщі, Ярославський повіт Підкарпатського воєводства. Центр однойменної ґміни Ляшки.

Див. також 
 Муроване